Meillard steht für folgende Gemeinden in Frankreich:

 Meillard im Département Allier
 Le Meillard im Département Somme

Meillard ist der Familienname folgender Personen:
 Loïc Meillard (* 1996), Schweizer Skirennläufer
 Mélanie Meillard (* 1998), Schweizer Skirennläuferin